Евгений Крутов: Крутов, Евгений Александрович (род. 1978) — российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Крутов, Евгений Алексеевич (род. 1978) — российский хоккеист.
 Крутов, Евгений Витальевич (род. 1974) — российский хоккеист.